Такмичење у скок мотком за жене на 7. Светском првенству у атлетици на отвореном 1999. одржано је 21. августа на Олимпијском стадиону у Севиљи, Шпанија.

Ова дисциплина је први пут укључена на овом првенству.

Земље учеснице 
Учествовала су 18 такмичарки из 11 земаља.

 
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)

Рекорди 
Листа рекорда у скоку мотком пре почетка светског првенства 21. августа 1999. године.

Најбољи резултати у 1999. години 
Десет најбољих атлетичарки године у скоку мотком пре почетка првенства (21. августа 1999), имале су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 1999.

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Финале 
Такмичење је одржано 21. августа 1999. године у 19:05.,,

Види још 
 Победнице светских првенстава у атлетици на отвореном — скок мотком

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1999. на сајту WA
 Резултати у скоку мотком на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 1999.
Скок мотком на Светском првенству у атлетици на отвореном